Герцман — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Герц).

 Герцман, Евгений Владимирович (род. 1937) — российский музыковед-византиевист, доктор искусствоведения.
 Герцман, Михаил Львович (род. 1945) — российский композитор и поэт-песенник.
 Герцман, Пол (1913—1942) — американский киноактёр.